Brigade des mœurs est l'appellation populaire de la brigade de répression du proxénétisme.

 C'est également le titre de films qui l'évoquent :
Brigade des mœurs, film policier français réalisé par Maurice Boutel en 1958
Brigade des mœurs, film érotique français réalisé par Max Pécas en 1984

Homonymie de titre